Платон Степанов:
 Степанов, Платон Афанасьевич (известен под фамилией Ламутский; 1920—1986) — эвенский поэт, прозаик и педагог.
 Степанов, Платон Викторович (1798—1872) — губернатор Архангельской губернии.
 Степанов, Платон Степанович (1890—1970) — бурятский сказитель-улигершин.